Szeret (, ; Ukrajna, Románia) folyó, a Duna bal oldali mellékvize
 Szeret (; Ukrajna) folyó, a Dnyeszter bal oldali mellékvize
 Szeret (; Ukrajna) folyócska, a Drohobicsen keresztülfolyó Tiszmenicja mellékvize
 Szeret (nemzetközi átírásban: Seret), község Etiópia északi részén, Tigré tartományban